Playgirl  peut faire référence à :

Magazine 

 Playgirl, un magazine érotique américain fondé en 1973.

Cinéma et télévision 
  est le titre original du film américain Fille de plaisir, réalisé par Joseph Pevney en 1954.
 Playgirl est un film allemand réalisé par Will Tremper en 1966.
 Playgirl est une série télévisée japonaise créée en 1969.
 Playgirl est un film philippin réalisé par Mel Chionglo en 1981.
 Playgirl (Pureigâru) est un film japonais réalisé par Shunichi Kajima en 2003.

Homonymie de titre